Лос Серанос има више значења:

 Лос Серанос, Ел Алакран (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Серанос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Серанос, Ранчо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лос Серанос (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Серанос (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику